Валид Хяр (, р. 9 июня 1995) — французский дзюдоист, чемпион Европы по дзюдо (2016).

Биография 
В апреле 2016 года в Казани (Россия) завоевал золотую медаль чемпионата Европы по дзюдо в весе до 60 кг.

В августе 2016 года представлял свою страну на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в весе до 60 кг, но занял лишь 17 место — в 1/16 финала проиграв опытному бразильскому дзюдоисту Фелипе Китадай.

Примечания

Ссылки 
 
 Профайл на сайте alljudo.net 

Персоналии по алфавиту
Дзюдоисты по алфавиту
Дзюдоисты Франции
Чемпионы Европы по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2016 года